Синъа́нь () — район городского подчинения городского округа Хэган провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района происходит от шахты Синъань.

История 
В августе 1952 года на западном берегу реки Сяохэли была заложена шахта Синъань. Вокруг неё начал расти рабочий посёлок, и уже в 1954 году был образован уличный комитет Синъань. В 1960 году был официально образован район Синъань. В 1966 году он был переименован в «Красное знамя» (红旗区), но в 1980 году району было возвращено прежнее название.

Административное деление 
Район Синъань делится на 5 уличных комитетов (в городе Хэган).

Соседние административные единицы 
Район Синъань на севере граничит с районами Гуннун и Наньшань, с остальных сторон окружён районом Дуншань.

Ссылки 
 

Районы Хэгана